Бере́зник, Двинской Березник — посёлок, административный центр Виноградовского района Архангельской области.

География 
Двинской Березник расположен к юго-востоку от областного центра, на левом берегу Северной Двины, недалеко от места впадения в неё реки Ваги. Напротив посёлка, на правом берегу Двины находится деревня Осиново. Через Березник проходит автомобильная трасса М8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск). Расстояние до Архангельска — 269 километров. Пассажирский причал (дебаркадер) пристани Двинской Березник установлен на 305,8 км у левого берега.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1676 году.
В документах переписи 1785 года, на речке Миге значится Березницкая волость, состоящая из четырёх деревень.
В 1885 году волостное правление Устьважской волости было перенесено из Усть-Ваги в село Семёновское (Березник).
С 1929 года Семёновское — центр Березницкого (Березниковского) района, а с 1940 года — Виноградовского района.

Решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 14 мая 1962 года село Семёновское Виноградовского района отнесено к категории рабочих поселков, с присвоением наименования — рабочий поселок Березник.

Областным законом Архангельской области от 25 ноября 2020 года, вступающим в силу с 1 января 2021 года, посёлок городского типа (рабочий посёлок) был преобразован в посёлок. Это позволит распространить на отдельные категории жителей Березника, дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством России и законодательством Архангельской области для жителей сельских населённых пунктов.

Экономика 
Лесная промышленность.

СМИ 
В Березнике находится редакция районной газеты «Двиноважье».

Достопримечательности 
 Памятник великому русскому летчику-истребителю Первой мировой войны А. А. Казакову, погибшему 1 августа 1919 г. в Березнике.
 Памятник солдату и матери в парке.
 Памятник «Якорь» на набережной.
 Памятник Ленину у здания администрации.
 Мемориальная доска Роману Петровичу Куликову

Население 

В 1888 году в двух деревнях Березницкого прихода проживало 396 душ обоего пола, в том числе в селе Семёновском — 183 человека.

Климат 
Климат в посёлке Березник холодно-умеренный. По классификации Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с постоянным увлажнением в течение года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Подчинённые пункты Березниковского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Из истории Двинского Березника // Двиноважье

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области
Районные центры Архангельской области